Kaho Mizuki se nomme Katia Moreau dans le manga et anime Cardcaptor Sakura.

Elle devient la prof de Sakura. En fait, elle a rencontré Eriol en Angleterre et a pour but d'aider Sakura dans sa conquête des cartes. Elle a également été la petite amie de Toya Kinomoto, le grand frère de Sakura avant de partir étudier à l'étranger.

Elle est là lors du jugement dernier où apparait Yue gardien lunaire du livre de Clow Reed (également connu sous le nom de Cloride). 
Ce dernier aurait laissé sur Terre une cloche magique que Kaho Mizuki récupère et dans l'épisode 26, elle utilise cette cloche pour prévenir de la distorsion du labyrinthe. 

Informations disponibles :
 Nom en français : Katia Moreau
 Nom en japonais : Kaho Mizuki
 Née le : 
 Couleur des cheveux : Roux
 Couleur des yeux : Marron
 Métier : Professeur de mathématiques
 Aime : Se promener et collectionne les bibelots
 Couleur favorite : Ça varie selon son humeur
 Fleur favorite : Fleur de lune
 Plat préféré : Les guimauves
 Spécialité culinaire : Cuisine presque jamais
 Spécialités : Aide beaucoup Sakura et a le sens de l'orientation.
 

Personnage de Cardcaptor Sakura
Miko de fiction
Enseignant de fiction
Archer de fiction
Personnage de fiction créé en 1998

en:List of Cardcaptor Sakura characters#Kaho Mizuki